La région de  est une sous-région de la région du Chūbu au Japon comportant les préfectures de Yamanashi, Nagano et Niigata. 

Le nom est l'abréviation des noms des anciennes provinces de ,  et . 

Le terme de région du  est employé lorsque la préfecture de Yamanashi est exclue de cet ensemble. Et les deux préfectures du Shinetsu (Nagano et Niigata) sont parfois associées aux trois préfectures d'une autre sous-région du Chūbu, Hokuriku, pour former le . Ce dernier constitue d'ailleurs l'un des blocs législatifs utilisés pour l'élection à la proportionnelle de certains membres de la Chambre des représentants. On appelle région de  lorsqu'on enlève en revanche aux trois préfectures du Kōshinetsu celle côtière de Niigata, pour ne conserver que les deux préfectures montagneuses de Nagano et de Yamanashi. L'appellation de , soit littéralement « Hautes terres centrales », est également utilisé à la place de Kōshin, en y ajoutant aussi quelquefois certaines parties de la préfecture de Gifu (Hida au nord et Tōnō au sud-est).  
 

Koshinetsu